Mikko Innanen ist der Name folgender Personen:

* Mikko Innanen (Musiker) (* 1978), finnischer Jazzmusiker
 Mikko Innanen (Fußballspieler) (* 1982), finnischer Fußballspieler